Копацевичский сельсовет — сельсовет на территории Солигорского района Минской области Республики Беларусь.

История 
Решением Минского облисполкома № 234 от 28 мая 2013 года ликвидирован Гаврильчицкий сельсовет, его территория и все населённые пункты присоединены к Копацевичскому сельсовету.

Состав 
Копацевичский сельсовет включает 8 населённых пунктов:
 Величковичи — агрогородок.
 Копацевичи — деревня.
 Новополесский — агрогородок.
 Вейно — деревня.
 Гаврильчицы — деревня.
 Дубица — деревня.
 Песчанка — деревня.
 Тесна — деревня.

См. также 
 Солигорский район

Примечания

Ссылки 
 Солигорский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Солигорского района